Харлан:
 Харлан — округ, расположенный в юго-восточной части штата Кентукки в Соединённых Штатах Америки.
 Харлан — округ, расположенный в штате Небраска в Соединённых Штатах Америки. См. также 
  — американский документальный фильм 1976 года, лауреат премии Оскар.